Die Saison 2014/15 war die 23. Spielzeit der kasachischen Eishockeyprofiliga. Insgesamt nahmen zehn Mannschaften am Spielbetrieb teil.

Modus 
In der Hauptrunde absolvierte jede der zehn Mannschaften insgesamt 54 Spiele. Die besten acht Mannschaften qualifizierten sich für die Playoffs, in denen der Meister ausgespielt wurde. Die beiden Verlierer der Halbfinals spielten den dritten Platz aus.

Für einen Sieg nach regulärer Spielzeit erhielt jede Mannschaft drei Punkte, für einen Sieg nach Overtime bzw. Shootout zwei Punkte, bei einer Niederlage nach Overtime bzw. Shootout gab es einen Punkt und bei einer Niederlage nach regulärer Spielzeit null Punkte.

Hauptrunde

Tabelle 

Abkürzungen: Sp = Spiele, S = Siege, OTS = Siege nach Overtime, SOS = Siege nach Shootout, SON = Niederlagen nach Shootout, OTN = Niederlagen nach Overtime, N = Niederlagen, Pkt = Punkte
Erläuterungen:

Playoffs

Weblinks 
 Spielzeit 2014/15 auf icehockey.kz

2014
Eishockeysaison 2014/15